La chronologie du mouvement communiste au Québec présente sur une échelle de temps les événements marquants de chaque année en rapport direct ou indirect avec le communisme au Québec.


 Accès rapide aux sections par décennie 
Avant 1920 - 1920 - 1930 - 1940 - 1950 - 1960 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000 - 2010

 Voir les Résultats électoraux par parti

Avant 1920

Années 1920

Années 1930

Années 1940

Années 1950

Années 1960

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Résultats électoraux

Parti communiste du Canada et parti communiste du Québec

Élections provinciales

Articles connexes 
 Communisme au Québec
 
 Parti marxiste-léniniste du Québec
 Parti Marxiste-Léniniste du Canada
 Parti communiste ouvrier (Canada)
 Parti communiste du Canada
 Loi du Cadenas
 Fred Rose (homme politique)

Notes et références 

Idée politique au Québec
Histoire du communisme
Histoire politique du Canada